Graça — conceito teológico judaico-cristão
Graça comum — conceito teológico protestante
Graças — deusas da mitologia grega
Graça Music — gravadora evangélica brasileira

Toponímia

Brasil 
Graça (Ceará) — município

Bairros
Graça (Salvador)
Graças (Recife)
Graças (Santos Dumont)

Portugal 
Graça (Lisboa) — ex-freguesia
Graça (Pedrógão Grande) — freguesia

São Tomé e Príncipe 
Graça (São Tomé e Príncipe) — aldeia da ilha de São Tomé

Música
Graça (álbum de Aline Barros)
Graça (álbum de Paulo César Baruk)
Graça (canção) — do grupo Trazendo a Arca

Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos